Алекса́ндр Алекса́ндрович Лучи́нский () — советский военачальник, Герой Советского Союза (1945). Генерал армии (1955). Кандидат в члены ЦК КПСС (1952—1961).

Детская и юношеская биография 
Александр Александрович Лучинский родился 23 марта 1900 года в Киеве в семье офицера Русской императорской армии, будущего генерал-майора А. Л. Лучинского (1859—1922). С 1912 году учился в Вольском кадетском корпусе, где окончил 7 классов. Однако в 1918 году кадетский корпус был упразднён. В том же 1918 году экстерном сдал экзамен за курс реального училища в Саратове. С 1918 года учился в Саратовском университете и работал на складах потребсоюза в Саратове.

Довоенная служба 
В мае 1919 года А. А. Лучинский был призван в Красную Армию. Участвовал в Гражданской войне. Служил в Саратовском рабочем полку, в 1-м Бухарском партизанском отряде, с мая 1919 — командир взвода связи отдельной роты связи Саратовской бригады, с августа 1919 — командир взвода и эскадрона 1-й бригады 50-й Таманской стрелковой дивизии. Воевал на Восточном, Юго-Восточном, Кавказском фронтах против армий Колчака, Деникина и Врангеля. Участник боёв под Уральском и Лбищенском, взятия Царицына, Тихорецкой операции, Егорлыкской операции. С мая 1920 года — командир взвода 83-й бригады 28-й стрелковой дивизии (Дербент, Баку, Ленкорань), активно участвовал в борьбе с повстанческим движением и уголовным бандитизмом в Закавказье.

С января 1922 года воевал на Туркестанском фронте против басмачей. Сначала воевал в составе 80-го кавалерийского полка 14-й Майкопской кавалерийской дивизии: красноармеец, с июня — младший командир, затем командир взвода. С июня 1923 года — командир взвода 6-го кавалерийского полка 2-й Туркестанской кавалерийской бригады. С ноября 1924 года — командир взвода, помощник командира эскадрона, начальник полковой школы 84-го кавалерийского полка. С ноября 1926 года — адъютант конноартиллерийского дивизиона, квартирмейстер 84-го кавалерийского полка, командир эскадрона и начальник полковой школы этого полка в Среднеазиатском военном округе. Отличился в операциях против отрядов Джунаид-хана.

Окончил Объединённую Среднеазиатскую военную школу имени В. И. Ленина в 1927 году (Ташкент) и Кавалерийские курсы усовершенствования командного состава РККА в 1930 году (Новочеркасск). После окончания курсов вернулся в 84-й кавалерийский полк и вновь назначен командиром эскадрона. С января 1932 — начальник полковой школы 83-го горнокавалерийского полка, с мая 1933 — начальник штаба в 1-и в во 2-м Туркменских полках, с ноября 1936 года — командир 48-го горнокавалерийского полка. В общей сложности прослужил в Средней Азии и воевал против басмачей на протяжении 13-ти лет.

В 1937—1938 годах в составе группы советских добровольцев участвовал на китайской стороне в войне против Японии, напавшей на Китай. После возвращения в СССР с сентября 1938 года — председатель 21-й ремонтной комиссии, с октября 1939 года — начальник отделения в штабе Среднеазиатского военного округа, с мая 1940 года — командир 470-го стрелкового полка 194-й стрелковой дивизии того же округа (Ташкент), с апреля (по другим данным с июля) 1941 года — командир 83-й горнострелковой дивизии в том же округе. В 1940 году окончил Военную академию РККА имени М. В. Фрунзе (заочный факультет).

Великая Отечественная война 
В августе 1941 года дивизия под командованием полковника А. А. Лучинского участвовала в Иранской операции. Действуя из района Ашхабада, дивизия заняла город Мешхед и полностью разоружила 8-ю Восточную иранскую дивизию.

В ноябре 1942 года во главе этой же дивизии прибыл на Закавказский фронт. В составе этого и Северо-Кавказского фронтов участвовал в оборонительном и наступательном этапах битвы за Кавказ. Осенью 1942 года в составе 18-й армии отличился в Туапсинской оборонительной операции, а в начале 1943 года в составе уже 56-й армии успешно наступала на Краснодарском направлении. Только за январь—февраль 1943 года бойцами дивизии уничтожено до 4000 немецких и румынских солдат, около 200 взяты в плен.

С 6 марта 1943 года командовал 32-й гвардейской стрелковой дивизии на Северо-Кавказском фронте, но уже через две недели направлен на повышение в должности, будучи 21 марта назначен командиром 21-го стрелкового корпуса. 25 апреля 1943 года А. А. Лучинский был назначен командиром 3-го горнострелкового корпуса, который вёл успешные боевые действия в составе Северокавказского фронта и Отдельной Приморской армии. Войска корпуса под командованием А. А. Лучинского отличились в Новороссийско-Таманской операции, а в ходе Крымской операции в апреле 1944 года освободил город Ялта и участвовали в штурме Севастополя. 10 марта 1944 года был ранен на передовой на Керченском плацдарме, до 17 апреля находился в госпитале. Затем вновь принял командование 3-м горно-стрелковым корпусом.

С мая 1944 года генерал-лейтенант А. А. Лучинский командовал 28-й армией, которая входила в состав 1-го Белорусского и с сентября 1944 — 3-го Белорусского фронтов. Войска армии отличились в Белорусской, Гумбиннен-Гольдапской, Восточно-Прусской операциях, проводили ликвидацию немецкой группировки войск юго-западнее Кёнигсберга.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года за умелое управление войсками в Восточно-Прусской операции и проявленные при этом мужество и отвагу генерал-лейтенанту Лучинскому Александру Александровичу присвоено звание Героя Советского Союза.

Во время Берлинской наступательной операции 28-я армия, действуя в составе 1-го Украинского фронта (с 20 апреля 1945 года), участвует в окружении берлинской группировки противника и её разгроме юго-восточнее Берлина, а затем в Пражской операции.

С июня по сентябрь 1945 года генерал-полковник А. А. Лучинский был командующим 36-й армии, которая входила в состав Забайкальского фронта. В августе 1945 года он участвовал в войне против Японии на Дальнем Востоке и в разгроме войск Квантунской армии в Хингано-Мукденской наступательной операции. За годы Великой Отечественной войны его войска 20 раз отмечались в благодарственных приказах Верховного Главнокомандующего.

Послевоенная служба 
После войны продолжал командовать той же армией. С февраля 1946 года командовал 4-й армией, руководил её выводом из Ирана, где армия находилась с 1944 года, в СССР. С конца весны 1946 года армия входила в состав Закавказского военного округа (штаб — в Баку). В феврале 1947 года сдал командование и направлен на учёбу. В 1948 году А. А. Лучинский окончил Высшие академические курсы при Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова. С 10 мая 1948 года командовал 3-й ударной армией, а с апреля 1949 года он был заместителем главнокомандующего Группой советских войск в Германии.

C сентября 1949 года А. А. Лучинский командовал войсками Ленинградского военного округа, а с мая 1953 года — Туркестанского военного округа. 8 августа 1955 года присвоено воинское звание генерал армии.

С апреля 1958 года А. А. Лучинский был первым заместителем главного инспектора Министерства обороны СССР, а в феврале—марте 1959 года временно исполнял обязанности главного инспектора.

С сентября 1964 года А. А. Лучинский являлся военным инспектором-советником в Группе генеральных инспекторов Министерства обороны СССР, а с 1969 по 1986 года был заместителем начальника этой группы.

Член ВКП(б)/КПСС с 1943 года. Кандидат в члены ЦК КПСС в 1952—1961 годы. Депутат Верховного Совета СССР 2-го, 3-го и 4-го созывов (1946—1958).

Был женат на Елене Харитоновне Лучинской (урождённой Скляровой), воспитал двух сыновей и приёмную дочь.

Скончался 25 декабря 1990 года в Москве. Похоронен на .

Награды 
 Герой Советского Союза (19.04.1945, медаль «Золотая Звезда» № 6561);
 три ордена Ленина (1.04.1943, 21.02.1945, 19.04.1945);
 орден Октябрьской Революции (21.03.1980);
 четыре ордена Красного Знамени (1929, 19.10.1938, 3.11.1944), 20.06.1949);
 три ордена Суворова I степени (23.07.1944, 29.05.1945, 8.09.1945);
 орден Кутузова I степени (16.05.1944);
 орден Суворова II степени (25.10.1943);
 Орден Отечественной войны I степени (11.03.1985);
 орден Красной Звезды (22.02.1968);
 орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» II степени (22.02.1990);
 орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени (30.04.1975);
 орден Трудового Красного Знамени Узбекской ССР (11.09.1928);
 медали;
Награды иностранных государств
 Орден Клемента Готвальда (ЧССР, 5.05.1975);
 Орден «Дружба народов» (Афганистан, 05.05.1987);
 Медаль «За укрепление дружбы по оружию» I степени (ЧССР, 30.04.1980);
 Медаль «30 лет освобождения Чехословакии Советской армией» (ЧССР, 28.03.1985);
 Медаль «30 лет Болгарской народной армии» (Болгария, 14.09.1974);
 Медаль «100 лет со дня рождения Георгия Димитрова» (Болгария, 14.02.1983);
 Медаль «40 лет Победы над гитлеровским фашизмом» (Болгария, 16.05.1985);
 Медаль «Китайско-советская дружба» (КНР).

Воинские звания 
 полковник (по состоянию на май 1940)
 генерал-майор (31.03.1943)
 генерал-лейтенант (24.05.1944)
 генерал-полковник (08.09.1945)
 генерал армии (08.08.1955)

Публикации

Память 
 Почётный гражданин города Брест (Белоруссия) (1975).
 Улицы в городах Брест, Черняховск.
 Улица в г. Калининграде.

Примечание

Литература

Ссылки 
 
 Биография на сайте «Generals.dk».
 А. А. Лучинский.

Выпускники реальных училищ Саратова
Участники Гражданской войны в России (красные)
Командующие Туркестанским военным округом
Курсанты-ленинцы
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Командиры корпусов в Великой Отечественной войне
Командующие армиями в Великой Отечественной войне
Кавалеры ордена Трудового Красного Знамени Узбекской ССР
Участники Японо-китайской войны (1937—1945)
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Командующие Ленинградским военным округом
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Делегаты XIX съезда КПСС
Делегаты XX съезда КПСС
Делегаты XXI съезда КПСС
Почётные граждане Бреста
Участники советско-японской войны (СССР)